Kabinett Donker Curtius steht für folgende Regierungen der Niederlande:

 Kabinett Van Hall/Donker Curtius
 Kabinett De Kempenaer/Donker Curtius